Rettner ist der Familienname folgender Personen:

 Gunter Rettner (1942–1998), deutscher Politiker und Funktionär der FDJ und der SED
 Matthias Rettner (* 1963), deutscher Kulturmanager und Theatermacher